SVT steht als Abkürzung für:
 Schneller Verbrennungsmotor-Triebwagen, siehe Schnelltriebwagen
 Sinusvenenthrombose
 Special Vehicle Team, hauseigene Firma von Ford für leistungsgesteigerte Fahrzeuge
 Stadtverkehr Tübingen, der Betreiber der Stadtbusse in Tübingen
 Supraventrikuläre Tachykardie, eine Bezeichnung für bestimmte Herzrhythmusstörungen 
 Sveriges Television AB, die öffentlich-rechtliche Fernsehgesellschaft Schwedens
 Friedemann Schulz von Thun, deutscher Psychologe und Kommunikationswissenschaftler
 Seventeen (südkoreanische Band), eine südkoreanische K-Pop Boygroup (Gründung: 2013)

Abkürzung